В списке Всемирное наследие ЮНЕСКО в КНДР значится 2 наименования (на 2013 год), это составляет 0,2 % от общего числа (981 на 2012 год). 5 объектов на территории КНДР находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. КНДР ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 21 июля 1998 года.

Список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в список.

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством КНДР в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Примечания

Ссылки

См. также 
Гробница Конмин-вана - одно из исторических мест Кэсона.

КНДР